Revenue Sharing (englisch: revenue – Einkommen, Einnahme, Ertrag; to share – teilen) steht für:

 die Gewinn- und Verlustverteilung einer Kommanditgesellschaft
 die Umsatzbeteiligung
 den Finanzausgleich
 den Provisionsverteilung im E-Commerce, insbesondere im Internet. Siehe Affiliate-Marketing.